Der Ausdruck Vorlauf, teils auch Vorlaufen, bezeichnet
 allgemein die normale Laufrichtung
 eine Phase beim Destillieren, siehe  Vorlauf (Destillation)
 den Vorlaufmost, eine Traubenmostqualität
 in der Haustechnik einen Teil des Heizkreises, siehe auch Vorlauftemperatur.
 in der Logistik den Teil der Transportkette bis zum Umschlagplatz, siehe Vorlauf (Güterverkehr)
eine geometrische Eigenschaft von Zweiradgabeln, siehe Fahrradgabel#Spezifische_Abmessungen
 eine Vorrunde bei einem Laufturnier

 eine Gruppierung von Buchungen in der Buchführung (DATEV), siehe Vorlauf (Buchung)
 ein Vorauseilen der Anzeige () zum Beispiel bei VU-Metern
 eine Vorlauffaser von typisch 1 km Länge, die bei Messungen an Glasfasern verwendet wird

Vorlauf ist der Name folgender Personen:
 Konrad Vorlauf († 1408), österreichischer Politiker, Bürgermeister von Wien